Архангельский, Сергей Иванович:
 Архангельский, Сергей Иванович (1882—1958) — русский историк, профессор Горьковского пединститута, член-корреспондент АН СССР.
 Архангельский, Сергей Иванович — революционер, член ВЦИК.